El término Museo Nacional de Antropología puede referirse, en esta enciclopedia:

en Angola, al Museo Nacional de Antropologia (Angola), en Luanda;
en El Salvador, al Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán;
en España, al Museo Nacional de Antropología (España), en Madrid;
en México, al Museo Nacional de Antropología (México), en la Ciudad de México;
al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Lima;
en Uruguay, al Museo Nacional de Antropología (Uruguay), en Montevideo.

Museos antropológicos